Ха́ккарайнен () — финская фамилия. Известные носители:

  (род. 1960) — финский политик.
 Хаккарайнен, Тойво Александрович (1907—1993) — российский краевед, художник.